Ibatiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibatiba (ort), Espírito Santo, 
 Ibatiba (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar